Лига Европа 2020/21 е 50-ото издание на втория по сила турнир в Европа и 12-ото издание откакто е преименуван от Купа на УЕФА на Лига Европа. Финалът на турнира е планиран да се играе на 26 май 2021 г. на Арена Гданск в Гданск (Полша). Победителят в турнира се класира за следващото издание на Шампионската лига и за Суперкупата на УЕФА. Поради пандемията от коронавирус и свързаното с това отложено провеждане на финалната фаза на предния сезон на турнира, УЕФА ревизира провеждането на квалификационната фаза на турнира, като предвижда да проведе всички етапи до груповата фаза в една среща.

Предварителен кръг 
Жребият за предварителния кръг се тегли на 9 август 2020 г. Срещите се играят между 18 и 22 август 2020 г.

1 Първоначално срещата между Тре Пене и Гиляни трябваше да се проведе на 20 август. В деня на срещата УЕФА обявява, че играч на Гиляни е дал положителна проба за коронавирус и поради това е взето решение срещата да бъде отложена за следващия ден (21 август).
2 Първоначално срещата между Линкълн Ред Импс и Прищина трябваше да се проведе на 18 август. В деня на срещата УЕФА обявява, че осем играчи на Прищина са дали положителни проби за коронавирус и поради това е взето решение срещата да бъде отложена за 22 август. На 22 август мачът беше отменен, след като в състава на Прищина биват открити нови случаи на коронавирус, поради което и вторият им състав бива поставен под карантина от институциите в Гибралтар. На 24 август УЕФА взема решение да присъди служебна победа 3:0 за Линкълн Ред Импс.

Квалификационни кръгове

Първи квалификационен кръг 
Жребият за първия квалификационен кръг се тегли на 10 август 2020 г. Срещите се играят между 25 и 27 август 2020 г.

1 Първоначално срещата между Нъме Калю и Мура трябваше да се проведе на 27 август. В деня на срещата УЕФА обявява, че по един играч и от двата отбора са дали положителни проби за коронавирус и поради това е взето решение срещата да бъде отложена. Срещата е отложена за 10 септември на неутрален терен на стадион Ференц Суса в Будапеща.
2 Първоначално срещата между Макаби Хайфа и Железничар Сараево трябваше да се проведе на 27 август. В деня на срещата УЕФА обявява, че пет играчи на Железничар Сараево са дали положителни проби за коронавирус и поради това е взето решение срещата да бъде отложена за 9 септември.

Втори квалификационен кръг 
Вторият квалификационен кръг се дели на два потока – шампионски и нешампионски. В шампионския поток се състезават 17 отпаднали шампиона от първия квалификационен кръг и три шампиона, отпаднали от предварителния кръг на Шампионска лига 2020/21. В основния поток се включват 25 отбора, както и 47-те победителя от първия квалификационен кръг.

Жребият за втория квалификационен кръг се тегли на 31 август 2020 г. Срещите се играят на 17 септември 2020 г.

1 Срещата между Рига ФК и Тре Фиори, играна на 17 септември, беше прекъсната в 24-ата минута поради силна буря в Рига и беше доиграна на следващия ден.
2 Първоначално жребият определи Бала Таун като домакин на срещата.

Трети квалификационен кръг 
В третия квалификационен кръг се включват отпадналите отбори от втория квалификационен кръг на Шампионска лига 2020/21. Два от тези отпаднали отбора ще получат чрез жребий автоматично място за третия квалификационен кръг.

Жребият за третия квалификационен кръг се тегли на 1 септември 2020 г. Срешите се играят на 24 септември 2020 г.

Плейоф 
Жребият за плейофите се тегли на 18 септември 2020 г. Срещите се играят на 1 октомври 2020 г. В този кръг се включват отпадналите шампиони от третия квалификационен кръг на Шампионска лига 2020/21, както и два отпаднали шампиони от втория квалификационен кръг на Шампионската лига, определени чрез жребий.

Групова фаза 
Жребият се провежда на 2 октомври 2020 г. в Нион (Швейцария). 48-те отбора са разделени в 4 урни в зависимост от коефициентите им в ранглистата на УЕФА. Отборите са изтеглени в 12 групи по 4 отбора, като два отбора от една държава не могат да попаднат в една група.

В групата отборите играят на принципа „всеки срещу всеки“ на разменено гостуване. Мачовете се играят на 22 октомври, 29 октомври, 5 ноември, 26 ноември, 3 декември и 10 декември 2020 г. Първите два отбора от всяка група се класират за елиминационната фаза.

Група А

Група B

Група C

Група D

Група E

Група F

Група G

Група H

Група I

Група J

Група K

Група L

Фаза на директни елиминации

Шестнайсетинафинал 
Победителите в групите и завършилите на второ място продължават в следващата фаза, докато отборите на трето и четвърто място прекратяват своето участие. Към тези 24 отбора се присъединяват 8 отбора, завършили на 3-то място в групите на Шампионска лига 2020/21. По този начин 32 отбора участват във фазата на директните елиминации. За 1/16 финалите поставени са 12 победителя от групите, както и четирите най-добри отбори, идващи от Шампионската лига, като нова среща между отбори играли вече помежду си в групите е изключена. Отделно два отбора от една федерация не могат да се срещат. Жребият ще се тегли на 14 декември 2020 г. в Нион (Швейцария), а мачовете са на 18 февруари (първи срещи) и 25 февруари 2021 г. (реванш).

Осминафинал 
От фазата на осминафиналите няма списъци с поставени и непоставени отбори. Тегли се по системата „всеки срещу всеки“, като първият изтеглен отбор е домакин в първата среща. Жребият е на 26 февруари 2021 г. в Нион (Швейцария), а мачовете са на 11 март (първи срещи) и 18 март 2021 г. (реванш).

Четвъртфинал 
Жребият се тегли на 19 март 2021 г. в Нион (Швейцария), а мачовете на 8 и 15 април 2021 г.

Полуфинал 
Жребият се тегли на 19 март 2021 г. в Нион (Швейцария), а мачовете на 29 април и 6 май 2021 г.

Финал

Вижте също 
 Шампионска лига 2020/21

Източници

Външни препратки 
 Сайт на УЕФА за Лига Европа

Лига Европа